Елена Борисовна Романова (11 июня 1944 года, Москва — 7 сентября 2014 года, Москва) — советский и российский художник-монументалист, лауреат премии Ленинского комсомола (1978),  Заслуженный художник РСФСР (1988), член Cоюза художников СССР (1971).

Биография 
Родилась в интеллигентной московской семье. Отец — Борис Николаевич Романов, физик-ядерщик, работал с академиком И.В. Курчатовым, мать — Татьяна Александровна Романова много лет проработала в обществе «Знание» в Политехническом музее. Дедушка – Николай Ильич Романов, известный искусствовед, директор Государственного музея изящных искусств.

  — вспоминала Елена. 

Рисовать начала с трёх лет. С 1953 года училась в Московской художественной школе в Лаврушинском переулке. В 1969 году окончила факультет монументальной живописи МГАХИ им. В.И. Сурикова. Дипломную работу «Русская мать» защитила с отличием (руководитель Клавдия Тутеволь). Своими учителями считала Евгения Кибрика, Таира Салахова, Алексея Грицая.

В 1965—1968 годах — участница Всесоюзных молодёжных выставок. В 1971 стала членом Cоюза художников СССР.

В 1972 и 1976 годах за свои работы «Автопортрет в красном свитере» (1972), «Председатель колхоза» (1972), «Cемья Шукшиных» (1976) была награждена дипломами I степени Академии художеств.

В 1975 году Романова стала лауреатом премии Московского комсомола за создание портретов современников, а в 1978 году — лауреатом премии Ленинского комсомола «за картины последних лет».

В 1976 и 1982 годах участвовала в Венецианских биеннале, позднее в Выставке советских художников 80-х годов, проходившей в музеях США (города Колумбус, Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорк).

В апреле 1987 года в Москве была открыта первая персональная выставка живописных работ и рисунков Елены Романовой.

В 1988 году получила звание Заслуженного художника России.

Работала в станковой живописи в жанре композиции, сюжетной картины, портрета, натюрморта. Работала над серией графических работ, посвященных труженикам Таджикистана, а также в составе группы художников на Байкале и в Болгарии. Широкую известность Романовой принесли портреты, созданные в фольклорно-этнографической художественной традиции. 

В разные годы ею были написаны портреты выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства и членов их семей: Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте (1977), Глеба Панфилова и Инны Чуриковой (1978), Валерия Золотухина, Саввы Ямщикова с дочерью Марфой, Гелия Коржева, Василия Шукшина, его жены Лидии и их дочерей (1976). В 1978 году Елена Романова приехала в Сростки, чтобы создать портрет М.С. Шукшиной, матери Шукшина. Тогда же, по просьбе Марии Сергеевны, она написала работу «Вася с детками», оставив надпись: «На добрую память Марии Сергеевне Шукшиной от автора. 1978 г.». Известен также её портрет Федерико Феллини.

Выставлялась в 32 странах мира.

Параллельно с творчеством занималась увековечиванием памяти своего деда, Николая Ильича Романова: установила памятник на его могиле на Донском кладбище, открытие которого состоялось совместно с Ириной Антоновой; разобрала и передала его личный архив в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Скончалась в Москве в 2014 году.

Художественное наследие 
Работы Елены Романовой представлены во многих музеях России, в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, Костромском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, Пермской государственная художественная галерея, Таганрогском художественном музее. А также за рубежом, в Днепропетровском художественном музее, национальных галереях Братиславы, Софии, в галереях Thomas Gallery (Мюнхен), Valentin Gallery (Штутгарт), Levy Gallery и Henry Nannen (Гамбург), Rauma Reppolla (Финляндия) и в частных коллекциях Швеции, Германии, Франции, Испании, США и Японии.

Литература о ней 
 Короткевич Е. Г. Елена Романова. Новые имена М.: Советский художник 1976. 56 с. 
 Сидоров А. Ю. Елена Романова. Альбом. М. «Советский художник». 1990. 112 с.

Внешние ссылки 
 
 Елена Романова. Часть 1.
 Елена Романова. Часть 2.
 Елена Романова. Часть 3.
 Елена Романова. Часть 4.
 Елена Романова. Часть 5.
 Елена Романова. Часть 6.

Примечания